Pałecznica (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki
 Pałecznica (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki